El término arroyo del Tala puede referirse a:

 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del río Arapey.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del río Arapey.
Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Flores afluente del arroyo Maciel.
Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Flores afluente del río Yí.
Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Durazno afluente del río Yí.
Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto afluente del río Daymán.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Paysandú afluente del río Daymán.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Chapicuy Grande
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Itapebí Grande
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Maciel
 Arroyo del Tala: curso de agua afluente del arroyo Porongos.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Espinosa.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Grande.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Chamizo Grande.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Río San Juan.
 Arroyo del Tala: curso de agua uruguayo afluente del Arroyo de la Cordobesa.